Ragosa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Franzewitsch Ragosa (1858–1919), russischer General und Kriegsminister des Ukrainischen Staates
 Donato Ragosa (?–1909), istrischer Irredentist und Attentäter
 Michail Ragosa, Metropolit von Kiew